Widmung steht für:
 Widmung, Dankesbekundung des Autors eines Werkes
 Widmung (Recht), staatlicher Hoheitsakt, der öffentlich-rechtlichen Status verleiht
 Straßenwidmung bei öffentlichen Straßen
 Widmung (Strauss), Orchesterwerk von Johann Strauss (Sohn)